87 км, 87-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

Россия 
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога, Приморский край.
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 632524
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, республика Башкортостан. Код 652299.
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Республика Башкортостан. Код 805641.
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковское направление Московской железной дороги, Московская область. Код 238315.
 87 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 872421

Туркменистан 
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755315

Украина 
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 466112
 87 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 471118

Примечания